«Mama Said» — песня датской группы Lukas Graham. Песня была выпущена в виде цифрового скачивания 23 июня 2014 на лейбле Copenhagen Records. Песня стала успешной в Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Песня была написана Лукасом Фокамером, Мортеном Ристопом, Стивеном Форрестом.

Трек-Лист

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

История выпуска

Ссылки 
 «Australian-charts.com — Lukas Graham — Mama Said» . ARIA Top 50 Singles. Retrieved 25 June 2016.
 «Ultratop.be — Lukas Graham — Mama Said» (in Dutch). Ultratop 50. Retrieved 22 July 2016.
 «Ultratop.be — Lukas GrahamK — Mama Said» (in French). Ultratop 50. Retrieved 12 August 2016.
 «Lukas Graham — Chart history»  Canadian Hot 100 for Lukas Graham. Retrieved 13 September 2016.
 «ČNS IFPI»  (in Czech). Hitparáda — Radio Top 100 Oficiální. IFPI Czech Republic.Note: insert 201636 into search. Retrieved 12 September 2016.
 «ČNS IFPI»  (in Czech). Hitparáda — Digital Top 100 Oficiální. IFPI Czech Republic.Note: insert 20173 into search. Retrieved 31 January 2017.
 «Danishcharts.com — Lukas Graham — Mama Said» .Tracklisten.
 «Archívum — Slágerlisták — MAHASZ»  (in Hungarian).Rádiós Top 40 játszási lista. Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége.
 «Archívum — Slágerlisták — MAHASZ»  (in Hungarian). Single (track) Top 40 lista. Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége.
 «Chart Track: Week 30, 2016».Irish Singles Chart. Retrieved 29 July 2016.
 «Norwegiancharts.com — Lukas Graham — Mama said» . VG-lista.
 «Listy bestsellerów, wyróżnienia :: Związek Producentów Audio-Video» . Retrieved 29 August 2016.
 «Portuguesecharts.com — Lukas Graham — Mama Said» . Retrieved 30 September 2016.
 «Archive Chart: 2016-07-15».Scottish Singles Top 40. Retrieved 16 July 2016.
 «SNS IFPI»  (in Slovak). Hitparáda — Radio Top 100 Oficiálna. IFPI Czech Republic.Note: insert 201627 into search.
 «SNS IFPI»  (in Slovak). Hitparáda — Singles Digital Top 100 Oficiálna. IFPI Czech Republic. Note: insert 201635 into search. Retrieved 19 September 2016.
 «Spanishcharts.com — Lukas Graham — Mama Said» Canciones Top 50. Retrieved 19 September 2016.
 «Swedishcharts.com — Lukas Graham — Mama Said» . Singles Top 100.
 «Archive Chart: 2016-07-15» UK Singles Chart. Retrieved 16 July 2016.
 https://itunes.apple.com/us/album/mama-said-single/id1051170209 
 «Top 40/M Future Releases — Mainstream Hit Songs Being Released and Th…». 27 June 2016.

Примечания 
 f this song  at MetroLyrics
 Lukas Graham — Mama Said  on YouTube

Lukas Graham